De Rally van Corsica 2019, formeel 62ème Corsica Linea Tour de Corse, was de 62e editie van de rally van Corsica en de vierde ronde van het wereldkampioenschap rally in 2019. Het was de 588e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start was in Porto-Vecchio en de finish in Calvi.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 19,34 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Cor
Rally van Corsica